at-Tirmidhī steht für:

 Muhammad ibn ʿĪsā at-Tirmidhī (825–892), ein Traditionarier und Verfasser einer der sechs kanonischen Hadith-Sammlungen.
 al-Hakīm at-Tirmidhī (gest. zw. 905 und 930), ein islamischer mystischer Denker und Schriftsteller in Chorasan.